Petrellani – abitanti di Petrella Liri
Petrellani – abitanti di Petrella Salto